Fuchssteiner ist der Name von:
 Felix Fuchssteiner (* 1975), deutscher Regisseur
Wilhelm Fuchssteiner (1908–1982), deutscher Bauingenieur